Anthony Williams (1951-) – politico statunitense
 Anthony Williams (1965-) – fumettista gallese
 Anthony Williams (1972-2009) – disc jockey statunitense, noto come Roc Raida e Rockmaster Weasel

Pagine correlate 
 Tony Williams